Cal Coix o Casa Coix, masia al municipi d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà 
 Cal Coix, veïnat del poble d'Angostrina, del terme comunal d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, a l'Alta Cerdanya
 Cal Coix (Avià), masia al municipi d'Avià
 Cal Coix (Corbera de Llobregat), casa al Baix Llobregat
 Cal Coix (Solsona), masia al municipi de Solsona a la comarca del Solsonès 
 Cal Coix (Vallcebre)''', masia al municipi de Vallcebre prop de Sant Julià de Fréixens